Casaleggesi – abitanti di Casaleggio Boiro
Casaleggesi – abitanti di Casaleggio Novara